Turhan ist ein türkischer und albanischer männlicher Vorname und Familienname.

Namensträger

Osmanische Zeit 
 Turhan Pascha Përmeti (~1839–1927), albanischer Politiker

Vorname 

 Turhan Alçelik (* 1958), türkischer Mediziner, Erfinder und Politiker
 Turhan Bayraktutan (* 1932), türkischer Fußballspieler
 Turhan Baytop (1920–2002), türkischer Pharmakologe und Botaniker
 Turhan Bey (1922–2012), österreichischer Schauspieler und Fotograf
 Turhan Feyzioğlu (1922–1988), türkischer Akademiker und Politiker
 Turhan Göker (1930–2022), türkischer Leichtathlet
 Turhan Selçuk (1922–2010), türkischer politischer Karikaturist
 Turhan Sofuoğlu (* 1965), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Abdülkadir Turhan Sökmen (* 1923), türkischer Generalleutnant
 Turhan Alper Turgut (* 1995), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Bektaş Turhan (* 1975), Berliner Rapper, siehe Bektas (Rapper)
 Evren Turhan (* 1974), türkischer Fußballspieler und -kommentator
 Mehmet Cahit Turhan (* 1960), türkischer Politiker und Bauingenieur
 Olcay Turhan (* 1988), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Serpil Turhan (* 1979), deutsche Schauspielerin und Regisseurin
 Sinan Turhan (* 1958), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Su Turhan (* 1966), türkischstämmiger Regisseur, Drehbuchautor und Produzent

Siehe auch 
 Turan

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname
Albanischer Personenname